Tamsal steht für:
 den deutschen Namen der Stadt Tamsalu in Estland
 den deutschen Namen der Gemeinde Tamse in Estland